Hériot ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Bernard Francois Hériot (1768–1833), französischer Unternehmer und Verleger
 Virginie Hériot (1890–1932), französische Seglerin

Siehe auch:
 Heriot